Давидова Галина Миколаївна (1955) — українська театральна і кіноакторка, заслужена артистка України.
 Давидова Ірина Миколаївна (1921—2006) — український театрознавець.
 Давидова Людмила Іванівна (1957) — український політик.
 Давидова Людмила Петрівна (1939—1996) — радянська актриса кіно і театру.
 Давидова Наталія Анатоліївна (1985) — українська важкоатлетка.
 Давидова Світлана Володимирівна (1978) — російська активістка з Вязьми, багатодітна мати, арештована  за звинуваченням у державній зраді на користь України.
 Давидова Тетяна Володимирівна ( 1958) — українська художниця, скульпторка і педагог.
 Давидова Цецилія Давидівна (1878—1909) — оперна співачка.
 Давидова Юлія Володимирівна — керівник відділення Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

 Давидова — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область, Росія.

Примітки